V Písni Ledu a Ohně () George R. R. Martina se vyskytuje nepřeberné množství postav. Ty nejvýznamnější z nich jsou seřazeny zde, podle příslušnosti k jednomu z hlavních rodů Západozemí.

Rod Baratheonů 

Rod Baratheonů je nejmladším z velkých rodů. Zakladatel rodu, Orys Baratheon, nevlastní bratr Aegona Dobyvatele, dostal do úschovy Bouřlivé krajiny za vítězství nad Argilakem Arogantním, posledním bouřlivým králem. Baratheoni jsou známí jako divocí a obtížně zvladatelní, opovrhují politikou.

Robert I. Baratheon 
Robert Baratheon vyrůstal po boku Eddarda Starka v péči Jona Arryna na Orlím Hnízdě. Zde se z těch dvou stali nerozluční přátelé. Robert se také bláznivě zamiloval do Nedovy sestry, Lyanny. Tu však unesl následník Železného trůnu, Rhaegar Targaryen, a ukryl ji ve Věži Radosti v Dornských horách. Robert, Ned, Jon Arryn a Hoster Tully tak vyhlásili otevřenou rebelii proti Targaryenům. V bitvě na Trojzubci zabil Robert Rhaegara, a tím vyhrál válku. Armáda Tywina Lannistera zatím vyplenila Královo přístaviště a Jaime Lannister zabil Šíleného krále Aeryse, čímž otevřel Robertovi cestu k trůnu. Když však Eddard dorazil k Věži, nalezl Lyannu za neznámých okolností umírat. Z politických důvodů si pak Robert vzal Cersei z Lannisterů, kterou nikdy nemiloval, díky čemuž se nejednalo zrovna o šťastné manželství. Jeho pobočníkem se stal Jon Arryn. Robert se utápěl ve víně a trávil svůj čas, jak sám rád říkával „honěním kanců a lovením děvek“. To až do smrti Jona Arryna roku 298 AL. Následně se vydává na Zimohrad, aby požádal Neda, aby zastal uvolněné místo pobočníka krále. V televizní adaptaci ho hraje Mark Addy.

Stannis Baratheon 

Stanis je mladší bratr Roberta. Zatímco Robert je veselý a rád svůj čas tráví pitím a děvkařením, Stannis dodržuje své pevné morální zásady. Je čestný a oddaný bojovat za to, co považuje za správné, i když by to vedlo k jeho vlastní záhubě. Během Robertovy rebelie držel posádku v Bouřlivém konci, kde musel i s ostatními nesmírně hladovět během obléhání. Když však přijel Eddard Stark a prolomil obklíčení, Robert dal hrad do úschovy jejich mladšímu bratru Renlymu. Tím započala nenávist mezi Baratheonskými bratry. Když Robert vyhrál válku, Stannis se stal mistrem lodí v Malé radě. Těsně po smrti Jona Arryna z neznámých důvodů odplouvá na jedinou državu, kterou má, totiž na Targaryenům zabavený Dračí kámen. V seriálu ho hraje Stephen Dillane.

Renly Baratheon 
Lidmi milovaný mladší bratr Roberta a Stannise je správcem Bouřlivého konce, který dostal od Roberta, zatímco Stannis dostal pohý Dračí kámen. Stannis ho nenávidí. Renly je v přátelském vztahu s Tyrelly. V televizním zpracování příběhu ho hraje Gethin Anthony.

Joffrey Baratheon 

Zlatovlasý, rozmazlený a nesmírně krutý „syn Roberta“ (ve skutečnosti syn Cersei a jejího bratra Jaimeho) a následník trůnu. V seriálu ho hraje Jack Gleeson.

Rod Greyjoyů 

Zrádní Greyjoyové vládnou Železným ostrovům ze svého sídla na Štítu, hradu postaveném na skalách čnějících z moře. Jsou hrdí na svou minulost a tradice, které již v době Hry o trůny dávno ztratily svůj smysl. Uctívají Potopeného boha, a praktikují jeho drsné náboženství. Nikdy se plně nesmířili se svým postavením vazalů Železného trůnu, což vedlo k častým nesmyslným rebeliím, předem odsouzeným k neúspěchu. Balon IX., současný lord Štítu, vedl svou poslední rebelii v roce 289, kdy se prohlásil Železným králem a pokusil se o vpád do Říčních krajin. Při neúspěšném útoku zemřeli oba jeho nejstarší synové, Rodrik a Maron. Štít byl následně dobyt spojenými vojsky krále Roberta Baratheona a strážce severu Neda Starka. Jako záruku poslušnosti musel Balon odevzdat svého tříletého syna Theona do péče Starků na Zimohradě. Balon však nikdy nepřestal toužit po moci.

Balon Greyjoy 
Balon, zvaný Dvakráte korunovaný, byl prvním železným králem od smrti Harrena Černého, který zemřel za Dobyvačných válek. Nikdy si nepřipouštěl, že by před někým poklekl, a tak využil první příležitosti k povstání krátce po Robertově rebelii, kdy bylo království oslabené těžkými boji. Nevládl ani rok, než byly Železné ostrovy dobyty spojenými vojsky krále Roberta Baratheona a Neda Starka, strážce severu. Během války padli dva z jeho tří synů, nejmadší, tříletý Theon byl odvezen do pěstounské péče na Zimohrad. Balon se od té doby uzavřel do sebe, naříkající nad svou bezmocností. Když se tedy naskytla příležitost k pomstě, okamžitě ji využil. K té došlo až za Války pěti králů, když Robb Stark, zoufale potřebující jakéhokoli spojence, poslal Theona zpět spolu s nabídkou ke spojenectví proti Lannisterům. Něco takového Balona ani nenapadlo, udělal přesný opak: vyslal své loďstvo proti Severu. Zatímco armády železných dobývaly jeden severský hrad za druhým, Balon zůstal na Štítu a nechal se titulovat jako Král Ostrovů a Severu, a u tohoto titulu zůstal i v době, kdy se železné državy na Severu začaly opět zmenšovat v důsledku tvrdé politiky Rooseho Boltona. Jako jediný z Pěti králů nebyl Balon zavražděn, ale zemřel dílem náhody: za bouře přecházel po provazovém mostě mezi nejmenšími věžemi na Štítu, kde uklouzl a rozbil se o skaliska pod sebou. V televizní adaptaci od HBO Balona představuje Patrick Malahide.

Euron Vraní oko 
Nejstarší z mladších bratrů Balona Greyjoye. Kapitán Tichosti. Tajemný muž, jenž obeplul celý svět, který se jako jediný opovážil proplout Kouřícím mořem až do Valyrie, odkud se jeho loď vrátila naplněná poklady. Ze svých cest se vrací záhadně přesně, pohý jeden den od smrti svého bratra, takže dokáže rychle porazit posádku Štítu a prohlásit se Králem Ostrovů a Severu, nástupcem Balona. S tím však nesouhlasil nikdo z jeho příbuzných, jeho neteř Aša a bratr Victarion dokonce o korunu též usilovali. Aeron Mokrovlas proti němu začal kázat jako proti bezvěrci (Euron se nikdy netajil tím, že ho staré zvyky nijak nezajímají), a vyhlásil královolbu na Starém Wyku. Tam je Euron proti všem předpokladů králem skutečně zvolen. Hned po své korunovaci vyhlásí radikální změnu strategie - nařídí zastavení bojů na Severu (kde Železní fakticky drží již jen Torrhenův dvůr), místo toho vyhlásí velké tažení do Východozemí, kde plánuje unést khaleesi Daenerys a získat její tři draky. Tuto flotilu vede jeho bratr Victarion. Na cestě do Východozemí byly zatím jaksi „mimochodem“ dobyty tzv. Štítové ostrovy, patřící Rovině, což silně popudilo centrální vládu kolem krále Tommena v Králově přístavišti.

Rod Lannisterů 

Intrikánští Lannisterové jsou nejbohatším z velkých rodů. Sídlí na Casterlyově skále na západě země a mají přístup ke zdejším zlatým dolům. Hlava rodu, Tywin Lannister, svého času pobočník krále a velmi nadaný politik rodu zajistil (svou pochybnou rolí v rebelii, kdy lstí dobyl Královo přístaviště) místo opravdu prestižní, jeho dcera Cersei se vdala za samotného Roberta I. Baratheona. Jaime Lannister, osobní strážce minulého krále Aeryse, svého pána zavraždil a usnadnil tak Robertův nástup na trůn.

Tywin Lannister 
Geniální politik a bezcitná hlava rodu Lannisterů. Veškeré své jednání podřizuje „dobru rodiny“ a to samé očekává od ostatních, v čemž často naráží. Za vlády krále Aeryse II. byl krátce pobočníkem krále. Celou Robertovu rebelii čekal, která strana bude mít navrch. Po bitvě na Trojzubci se v době, kdy byla již porážka Targaryenů neodvratná, rozhodl zavděčit se vítězi a obsadil Královo přístaviště. Jeho syn Jaime, člen Královské gardy, zradil svou přísahu a Aeryse zabil. Tywinovi muži zatím přinesli přijíždějícímu Robertu Baratheonovi k nohám mrtvá těla Elii Martell a jejích dvou dětí na důkaz loajality. Obratnou politikou se Tywinovi následně podařilo dosáhnout sňatku jeho dcery Cersei se samotným Robertem. Později se Tywin stáhl na Skálu a řešil každodenní problémy Strážce západu, dokud nedošlo k událostem popsaným ve Hře o trůny. V seriálu od HBO ho hraje Charles Dance.

Cersei Lannister 
Manželka krále Roberta I. Baratheona, Jaimeho sestra a milenka. V seriálu ji hraje Lena Headeyová.

Tyrion Lannister 

Zakrslý a chytrý syn lorda Tywina se zálibou v děvkaření, víně a knihách. V seriálu ho hraje Peter Dinklage.

Rod Starků 

Rod Starků, se sídlem na Zimohradu, odnepaměti vládne Severu. Jako jediný ze současných vládnoucích rodů odvozuje svůj původ od Prvních lidí, dávných původních obyvatel Západozemí, kteří do současnosti zbyli právě jen na Severu (ze svých ostatních držav byli vytlačeni). Uctívají Staré bohy. Jsou proslulí svým smyslem pro čest. V době, kdy se odehrává Hra o trůny, zaujímali Starkové výsadní postavení. Hlava rodu, Eddard Stark, totiž pomohl Robertu Baratheonovi vyhrát válku proti Targaryenům, a tak se Starkové těší přízni koruny, která jim později způsobuje nemalé problémy.

Eddard Stark 
Lord Eddard „Ned“ Stark, druhý syn lorda Rickarda, původně nikdy neměl být lordem. Spolu s Robertem Baratheonem byl vychováván na Orlím hnízdě, v péči Jona Arryna. Poté, co byli jeho otec a starší bratr zavražděni šíleným králem Aerysem, se Ned stává lordem Zimohradu, strážcem Severu a manželem Brandonovy snoubenky Catelyn Tully. V touze po pomstě spojí vojska Starků a Tullyů s vojsky Roberta a Jona Arryna. V následující válce, zvané jako Robertova rebelie či Válka Uchvatitele porazí spojená vojska Koruny a dosadí Roberta na Železný trůn. S Robertem se setkává ještě jednou, během rebelie Balona Greyjoye. Poté už žije klidně na Zimohradě, jako otec šesti dětí, dokud Robert neohlásí svou cestu na Zimohrad (popsanou ve Hře o Trůny). V seriálu od HBO představuje ústřední postavu, hraje ho Sean Bean.

Catelyn Stark 
Starší dcera lorda Hostera Tullyho z Řekotočí. Původně se měla provdat za Nedova bratra Brandona, po jeho smrti se stala manželkou lorda Eddarda. Jediná na Zimohradu, kdo vzývá Sedm. V televizním seriálu ji hraje Michelle Fairleyová.

Robb Stark 
Nejstarší syn Neda Starka, dědic Zimohradu. Čtrnáctiletý. Jeho zlovlk se jmenuje Šedý vítr. V televizním seriálu Robba hraje Richard Madden.

Sansa Stark 
Starší dcera Neda a Catelyn. Dobrá ve vyšívání. Jedenáctiletá. Její zlovlk se jmenuje Lady. V televizním seriálu Sansu hraje Sophie Turnerová.

Arya Stark 
Mladší dcera Neda a Catelyn, devítiletá. Její zlovlk se jmenuje Nymeria, svůj meč má pojmenovaný Jehla. V televizním seriálu Aryu hraje Maisie Williamsová.

Brandon „Bran“ Stark 
Prostřední syn Neda a Catelyn. Zbožňuje šplhání. Sedmiletý. Jeho zlovlk se jmenuje Léto. V televizním seriálu Brandona hraje Isaac Hempstead-Wright.

Rickon Stark 
Nejmladší syn Neda a Catelyn, tříletý chlapec. Jeho zlovlk se jmenuje Chundeláč. V televizním seriálu Rickona hraje Art Parkinson.

Jon Sníh 

Levoboček Neda Starka, narozený neznámé ženě během Robertovy rebelie. Eddard nikdy neprozradil totožnost jeho matky (kromě jména: Wylla), ve skutečnosti je synem Eddardovy sestry Lyanny a Rhaegara Targaryena. Jeho sněhobílý zlovlk se jmenuje Duch. V televizním seriálu Jona hraje Kit Harington.

Benjen Stark 
Mladší bratr lorda Eddarda. Přidal se k Noční Hlídce. V televizním seriálu ho hraje Joseph Mawle.

Rod Targaryenů 

Targaryenové, původem Valyrijci jako jedni z mála přežili Zkázu. Aegon I. Dobyvatel, v té době pouze bezvýznamný lord Dračího kamene, malého ostrova v Úzkém moři, tehdy vzal své tři draky (jediné draky zachráněné před Zkázou) a spálil s nimi na popel armády Západozemí. Na 283 let tak Targaryenové ovládli Západozemí. Pak ale došlo k Robertově rebelii, při níž byli téměř všichni vyvražděni. Jediní přeživší, tříletý Viserys a právě narozená Daenerys, byli odsouzeni k životu ve vyhnanství pod ochranou Illyria Mopatise, magistra Pentosu. Targaryenové po celou známou dobu existence provozovali incest (věřili, že krev draka se nesmí smísit s krví podřadnějších tvorů). Není se tedy co divit, že poslední členové rodu (Aerion Jasný plamen, Aerys II., Viserys III.) byli značně šílení.

Daenerys Targaryen 

Spolu se svým bratrem Viserysem bloudí po Svobodných městech. V seriálu ji hraje Emilia Clarkeová.

Rod Tullyů 

Rod Tullyů se sídlem v Řekotočí ovládá území přesně vprostřed Západozemí, zvané Říční krajiny. Vzhledem k jeho obtížně branitelným hranicím a úrodnosti tohoto kraje ho každá válka zasahuje nejvíce. Dlouhou dobu bylo také Řekotočí ovládáno cizinci, např. Železnými muži z ostrovů. Rod Tullyů, dříve prakticky bezvýznamný, získal toto území až během dobyvačného tažení Aegona Draka, kdy byl lord Tully jedním z prvních, kdo se přidali na stranu vítězů. V době popisované Hrou o Trůny jsou Tullyové dynasticky propojeni se Starky a Arryny, se kterými mají velmi dobré vztahy.

Hoster Tully 
Starý a nemocný pán Řekotočí. V seriálu ho hraje Christopher Newman.

Edmure Tully 
Jediný syn lorda Hostera, bratr Catelyn Stark. Dědic (a z důvodu nemoci svého otce i správce) Řekotočí a blízký přítel Starků. V seriálu ho hraje Tobias Menzies.

Externí odkazy 
 

Píseň ledu a ohně